Macacada pode significar:

Espícula (astronomia)
Espícula (biologia)
Espícula (vidro)
Espícula (vírus) - estrutura viral também conhecida por peplômero.

Desambiguação